Вячеслав Петрович Седельников (19 апреля 1941 — 17 июля 2021) — специалист в области геоботаники и экологии, директор ЦСБС СО РАН (2000—2015), член-корреспондент РАН (2008).

Биография 

Родился 19 апреля 1941 года.

В 1969 году окончил биологический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау».

В 1987 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Высокогорная растительность Алтае-Саянской горной области».

С 1989 года работал в Центральном сибирском ботаническом саде Сибирского отделения РАН: заместитель директора по научной работе (1989—2000), директор (2000—2015), научный руководитель ЦСБС СО РАН (с 2015).

В 2008 году избран членом-корреспондентом РАН.

Вячеслав Петрович Седельников умер 17 июля 2021 года в Новосибирске.

Научная деятельность 

Основатель научной школы экологов-геоботаников.

Впервые разработал принципы оценки антропогенной трансформации растительности и установил, что растительный покров является хорошим индикатором глобального изменения климата.

Является основателем приоритетного направления исследований — сохранения биоразнообразия на фитоценотическом уровне.

Вел изучение пространственно-структурной организации растительного покрова Сибири, и на их основе созданы картографические модели и эколого-фитоценотическая карта для юга Западной и Средней Сибири, разработаны принципы долгосрочного картографического мониторинга.

Член коллектива автора уникальной монографии «Зеленая книга Сибири».

Читает курсы лекций «Экология растений» и «Фитоценология» в Новосибирском государственном университете.

Научно-организационная деятельность
 заместитель главного редактора «Сибирского экологического журнала» СО РАН;
 член редколлегии журнала «Растительность России»;
 член Бюро Объединенного ученого совета по наукам о жизни СО РАН;
 заместитель председателя докторского диссертационного совета при ЦСБС СО РАН.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007)

Примечания 

}}

Ссылки 
 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета